Ладислао - чоловіче ім’я, іспанський варіант імені  Владислав. Відомі носії:

 Ладислао Кабрера - болівійський герой під час війни в Тихому океані.
 Ладислао Діва - філіппінський патріот.
 Ладислао Мартінес - пуерториканський музикант.
 Ладислав Кубала (1927–2002) - угорський, чехословацький та іспанський футболіст, відомий як Ладислао Кубала.
 Ладислао Мазуркевич - колишній воротар Уругвая.
 Ладислао Вайда - угорський та іспанський кінорежисер.

Дивись також 

 Провінція Ладислао Кабрера, провінція, департамент Оруро, Болівія 
 Ladislaus (неоднозначність)

Імена